Sorber ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Jakob Sorber (1714–1797), deutscher Rechtswissenschaft und Hochschullehrer
 Mike Sorber (* 1971), US-amerikanischer Fußballspieler und -trainer
 Nicolaus Jonas Sorber (vor 1690–1759), deutscher Stück- und Glockengießer